Miejscowości w USA:
 Alden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Alden – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Alden – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Alden – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Alden – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Alden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Alden – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk

Gminy w USA:
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Alden (ang. Alden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Alden (ang. Alden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Alden (ang. Alden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk